

Wydarzenia 

 tzw. krwawa łaźnia w Cannstatt po klęsce Alamanów

746